gmina Rokitno – gmina wiejska, powiat bialski, woj. lubelskie
dawne gminy:
 gmina Rokitno – dawna gmina miejska, powiat sarneński, woj. wołyńskie
 gmina Rokitno – dawna gmina wiejska, powiat włoszczowski, woj. kieleckie
 gmina Rokitno Szlacheckie – dawna gmina wiejska, powiat zawierciański, śląskie